

Localidades

 Chazeuil (Côte-d'Or)
 Chazeuil (Nièvre)

Desambiguações de topônimos